Velikovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Великово) :
Velikovo, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Velikovo, village bulgare de l'obchtina de Galabovo, situé dans l'oblast de Stara Zagora.